Километро Синко Пунто Синко има више значења:

 Километро Синко Пунто Синко (Замора), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Километро Синко Пунто Синко (Исла Мухерес), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику